Herczeg Tamás (1960–) politikus
 Herczeg Tamás (1973–) művészeti menedzser, színházrendező a Szegedi Szabadtéri Játékok volt igazgatója
 Herczeg Tamás (1977–) színész, rendező